I slagbjörnens spår kan syfta på:

 I slagbjörnens spår (1931) – en svensk film från 1931
 I slagbjörnens spår (1954) – en amerikansk dokumentätfilm från 1954, originaltitel Challenge the Wild